A fianchetto (olasz: 'kis szárny') a figurák fejlesztésének egy módja, védelmi alakzat a sakkban, amelynek során a huszár előtti gyalog egyet, vagy kettőt lép előre, az ugyanazon a szárnyon lévő futó pedig a gyalog helyére lép előre.

A fianchetto sok hipermodern megnyitás része, hiszen e megnyitástípus sajátossága, hogy kezdeményezője nem törekszik a sakktábla centrumának azonnali megszállására, ehelyett az ellenfél centrális állásainak aláásását és megsemmisítését tűzi ki célul. 

A fianchettót használják az indiai védelmek is, amelyek pont arról kapták a nevüket, hogy a régi indiai sakkozásra jellemző volt a fianchetto használata.

A nyílt megnyitásokban általában nem tartják jónak a fianchetto használatát.

A felállásakor masszív védelmi állásnak látszó fianchetto előnye, hogy a futó a leghosszabb átlóra kerül, tehát sok mezőt ellenőrizhet, köztük a tábla központi mezőivel. De a fianchetto is támadható. Ha például az ellenfélnek sikerül lecserélnie a futót, a korábban az általa ellenőrzött, így meggyengült mezőkön keresztül veszélyes támadás indítható, különösen ha a fianchetto a királyszárnyat védte. Emiatt a fianchetto futóját általában nem szívesen cserélik le, különösen ha az ellenfél azonos színű futója a táblán marad.

Sakkmegnyitások